John Spencer puede referirse a distintas personas:

Políticos británicos 
 John Spencer (político inglés) (1708-1746), padre del I conde Spencer.
 John Spencer, I Conde Spencer (1734-1783).
 John Spencer, III Conde Spencer (1782-1845).
 Spenser St. John  (1825-1910), explorador y diplomático británico.
 John Spencer, V conde Spencer (1835-1910).
 John Spencer, VIII conde de Spencer (1924-1992), padre de Diana, princesa de Gales (1961-1997).

Políticos estadounidenses 
 John Canfield Spencer (1788-1855).
John Spencer (político estadounidense) (1946-), exalcalde de Yonkers, Nueva York.

Artistas 
 John Spencer (actor)  (1946-2005), actor estadounidense de TV, conocido por L.A. Law y The West Wing.
 John Spencer (artista) (1928-2005), artista británico, conocido por sus obras en Cuernavaca, México.
Roy Vickers  (1889-1965), escritor británico que usó el seudónimo John Spencer.

Deportistas 
John Spencer (jugador de snooker) (1935-2006), jugador inglés de snooker profesional.
John Spencer (futbolista) (1970-), jugador escocés de fútbol profesional.

Otro 
John Spencer (sacerdote)  (1630-1693), clérigo y erudito inglés.

Similares 
Jon Spencer (1965-), músico estadounidense.